Ивановка () — посёлок в Чернобаевском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 109 человек. Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 19910. Телефонный код — 4739.

Местный совет 
19910, Черкасская обл., Чернобаевский р-н, с. Красеновка, ул. И. Поддубного, 84

История 
Хутор был приписан к Святодуховской церкви в Богодуховке

Есть на карте 1812 года как Степной

В 1862 году на владельческом хуторе Ивановка было 20 дворов где проживало 130 человек (60 мужского и 70 женского пола.

Примечания

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чернобаевского района